Yoldaş steht für:

 Yoldaş (Zeitung), eine türkische Zeitung

 Ergüder Yoldaş (1939–2016), türkischer Komponist und Musiker